Neukirchner ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Neukirchner (* 1972), deutscher Bildhauer
 Günther Neukirchner (* 1971), österreichischer Fußballspieler
 Lothar Neukirchner (* 1959), deutscher Motorradrennfahrer
 Mandy Neukirchner (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Max Neukirchner (* 1983), deutscher Motorradrennfahrer